Calicanto o cal y canto pueden referirse a:
Localidad de Valencia. España

Geografía 
 Puente de Calicanto, puente construido sobre el río Mapocho, en la ciudad de Santiago de Chile.
 Puente Cal y Canto (estación), estación ferroviaria que forma parte de la red del metro de Santiago de Chile.

Literatura 
 Cal y canto (Alberti), libro de Rafael Alberti.
 Cal y Canto, editorial uruguaya.

Expresiones 
 Cerrar a cal y canto (expresión), expresión que significa cerrar por completo, impedir, dejar sin posibilidad de retorno.